Kombinácija je lahko:

 kombinacija v šahu
 kombinacija v kombinatoriki
 nordijska kombinacija zimska športna disciplina, ki vključuje smučarske skoke in tek na smučeh
 alpska kombinacija zimska športna disciplina, ki vključuje slalom in smuk